S-500 Самодержец – rosyjski system przeciwlotniczy pocisków rakietowych, w fazie badawczo-projektowej.

S-500U to projekt wielokanałowego przeciwlotniczego systemu z pociskami o zasięgu do 100 km z drugiej połowy lat sześćdziesiątych. System miał być uniwersalny – dostosowany do potrzeb zarówno wojsk OPK, jak i armii wojsk lądowych. Z powodu innych koncepcji zamawiających, dla armii powstał system S-300W, a dla wojsk przeciwlotniczych S-300P.
Obecnie opracowywany jest zestaw S-500, jako uniwersalny system przeciwlotniczy i antyrakietowy.

Rosyjskie pociski antybalistyczne